Коренек — значения:

Топоним 
 Коренёк — хутор, Белгородская область, Россия
 Коренек — село, Глуховский район, Сумская область, Украина